Болиндер может означать:
 J & CG Bolinders Mekaniska Verkstad AB — шведский производитель судовых двигателей;
 Болиндер — двухтактный калоризаторный двигатель. Название происходит от имени шведского производителя, который поставлял двигатели такого типа в Россию;
 Болиндер — плоскодонная самоходная баржа, оснащённая калоризаторным двигателем;
 Болиндер — шлюпка, оснащённая калоризаторным двигателем.

Примечания

Ссылки 
 
 http://old.vdvsn.ru/papers/ks/2006/06/04/48091/